Bukit Batu (Bukit Batu), een plaats in Indonesië
Bukit Batu (Sungai Manau), een plaats in Indonesië
Bukit Batu (Padang Ulak Tanding), een plaats in Indonesië
Bukit Batu (Air Sugihan), een plaats in Indonesië